Le detentrici del titolo sono Sara Errani e Roberta Vinci che hanno deciso di partecipare con due compagne diverse, rispettivamente Flavia Pennetta e Jelena Janković.

Bethanie Mattek-Sands e Lucie Šafářová hanno sconfitto Caroline Garcia e Katarina Srebotnik con il punteggio di 6-1, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno. 

  Martina Hingis /  Sania Mirza (semifinale)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (ritirate, secondo turno) 
  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (Campionesse)
  Caroline Garcia /  Katarina Srebotnik (finale)

  Casey Dellacqua /  Jaroslava Švedova (primo turno)
  Sara Errani /  Flavia Pennetta (quarti di finale)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (primo turno)
  Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2015
WTA Tour 2015